Belous ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Belous (1923–2009), deutscher Kampfsportlehrer
 Vasile Belous (1988–2021), moldawischer Boxer
 Vladimir Belous (* 1993), russischer Schachspieler
 russische Schreibweise des ukrainischen Schriftstellers, Dichters und Übersetzers Dmytro Bilous (1920–2004)